Ruivo ist der Familienname folgender Personen:

 Catarina Ruivo (* 1971), portugiesische Filmregisseurin, Filmeditorin und Drehbuchautorin
 Gabriela Ruivo Trindade (* 1970), portugiesische Schriftstellerin